Abbot Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Abbot Lake (Montana), im Flathead County
 Abbot Lake (Oregon), im Clatsop County

Siehe auch:
 Abbott Lake